RBI – tablice rejestracyjne dla powiatu bieszczadzkiego
 RBI – w baseballu i softballu element statystyczny dla pałkarzy
 RBI – współczesne metody planowania inspekcji i badań profilaktycznych obiektów/instalacji
 Raiffeisen Bank International